Passo de job, no escopo da Informática, é uma divisão seqüencial de um job (trabalho/tarefa), geralmente iniciada por um comando de procedure catalogada (arquivo batch). Cada passo de um job tem que ser executado por inteiro para que o próximo possa ser iniciado. Os passos de jobs são comuns no processamento em lotes.

Programação